Сент-Джон () — наименование некоторых географических названий в англоговорящих странах. Буквально означает «»

Топонимы

Города 
 Сент-Джон (Джерси) — приход на Джерси.
 Сент-Джон (Нью-Брансуик) — крупнейший город канадской провинции Нью-Брансуик.

 Города в США
 Сент-Джон (Индиана)
 Сент-Джон (Канзас)
 Сент-Джон (Миссури)
 Сент-Джон (Северная Дакота)
 Сент-Джон (Вашингтон)

Прочее 
 Сент Джон — округ Доминики.
 Сент-Джон — река в США и Канаде.
 Сент-Джон — река в Либерии.
 Сент-Джон — остров в составе Американских Виргинских островов.
 Сент-Джон — один из округов Гренады.
 Сент-Джон — графство в южной части канадской провинции Нью-Брансуик.
 Сент-Джон — приход в Тринидаде и Тобаго.
 Сент Джон — крупный древний ударный кратер в экваториальной области обратной стороны Луны.

Персоналии 
 Сент-Джон, Бетта (род. 1929) — американская актриса, певица и танцовщица
 Сент-Джон, Генри, 1-й виконт Болингброк (1678—1751) — английский политический философ, государственный деятель и писатель
 Сент-Джон, Говард (1905—1974) — американский актёр театра, кино и телевидения
 Сент-Джон, Джеймс (1872—1957) — американский писатель, художник, иллюстратор
 Сент-Джон, Джилл (род. 1940) — американская актриса и певица
 Сент-Джон, Джон (род. 1960) — американский актёр озвучивания, диджей
 Сент-Джон, Джон, 2-й барон Сент-Джон из Блетсо (род. 1596) — английский государственный деятель
 Сент-Джон, Иан (1938—2021) — шотландский футболист и футбольный тренер
 Сент-Джон, Кристофф (1966—2019) — американский киноактёр
 Сент-Джон, Марк (1956—2007) — американский музыкант
 Сент-Джон, Миа (род. 1967) — профессиональная американская боксёрша, модель, бизнес-вумен
 Сент-Джон, Оливер (1598—1673) — английский судья и политик
 Сент-Джон, Оливер, 1-й барон Сент-Джон из Блетсо (ок. 1522 1582) — английский государственный деятель
 Сент-Джон, Оливер, 9-й граф Оркни (род. 1938) — шотландский аристократ, канадский учёный и политик
 Сент-Джон, Рой (1922—2013) — гренадский спортсмен, спортивный функционер и политик
 Сент-Джон, Харольд (1892—1991) — американский ботаник, исследовавший флору Гавайских островов
 Сент-Джон, Харольд Бернард (1931—2004) — барбадосский политик, третий Премьер-министр Барбадоса (1985—1986)
  (1857—1935) — американский астроном
 Сент-Джон, Эл (1893—1963) — американский актёр
 Сент-Джон Мандел, Эмили (род. 1979) — канадская писательница.

См. также

Примечания